Eugenio Gómez  puede referirse a:

Eugenio Gómez (1892-1973) Político uruguayo
Eugenio Gómez Mir (1877 - 1938) Pintor español
Eugenio Gómez (músico) Músico español del siglo XIX